Der Begriff Histiozytom steht für:
 Benignes kutanes fibröses Histiozytom (= Dermatofibrom)
 Malignes fibröses Histiozytom

Siehe auch:
 Histiozytäre Knochentumore
 Maligne Histiozytose